Die Weltmeisterschaft im 14 und 1 endlos 2008 fand zwischen dem 25. und 30. August 2008 in New Brunswick (Vereinigte Staaten) statt. 

Das Turnier wurde von der WPA (World Pool-Billiard Association) und Dragon Promotions ausgetragen und war das dritte dieser Art. Weltmeister wurde Niels Feijen aus den Niederlanden durch einen 200:11-Finalsieg über Francisco Bustamante von den Philippinen.

Regeln 

Insgesamt nahmen 64 Spieler aus 15 Nationen an dem Turnier teil. Mit Jasmin Ouschan, Gerda Hofstätter (beide aus Österreich), Yu Ram Cha (Südkorea) und Liz Ford (USA) konnten sich auch vier Frauen für die WM qualifizieren. Dies ist möglich, weil es im 14 und 1 endlos (ähnlich wie im 8-Ball; jedoch im Gegensatz zum 9-Ball) keine eigene Damenweltmeisterschaft gibt und Frauen dadurch für die Herrenweltmeisterschaft startberechtigt sind.

Zwischen dem 12. Juli und dem 2. August fanden sechs Qualifikationsturniere statt, davon fünf in den USA und eines in den Niederlanden.

In der Vorrunde wurde die Anzahl der Spieler von 64 auf 32 reduziert. Es wurde in 8 Gruppen mit je 8 Spielern gespielt, wobei die ersten vier die nächste Runde erreichten. Zunächst zählte die Anzahl der Siege und bei Gleichstand die erzielten Punkte. In der Vorrunde wurde auf 100 Punkte gespielt.

Danach wurde das Feld im Doppel-K. o.-System auf 16 Spieler reduziert. Beim Doppel-K. o. hat man die Chance nach einer Niederlage doch noch die nächste Runde über die Verliererrunde zu erreichen. Die für einen Sieg benötigten Punkte wurden in dieser Runde von 100 auf 150 erhöht.

In der Finalrunde der letzten 16 Spieler wurde dann im K.-o.-System gespielt, jede Niederlage führte also zum Ausscheiden aus dem Turnier. Die benötigte Punktzahl wurde erneut erhöht und lag in der Finalrunde bei 200.

Turnierverlauf

Gruppenphase 

Die Gruppenphase dauerte vom 25. bis zum 27. August.

Die folgenden 32 Spieler haben in der Gruppenphase die Plätze 5 bis 8 belegt, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 33. bis 64. bedeutet.

Gruppe A: Yu Ram Cha (), Bob Chamberlain (), Bill Maropolous (), Peter Burrows ()
Gruppe B: Jonni Fulcher (), Jim Gottier (), Devon Cataldi (), Allan Cornia ()
Gruppe C: Shaun Wilkie (), Marc Vidal (), John Rousseau (), Dan Heidrich ()
Gruppe D: Gerda Hofstätter (), Chris Lynch (), Mark Snodgrass (), Stefan Cohen ()
Gruppe E: Martin Kempter (), Dan Wallace (), Carmen Lombardo (), Jonathan Smith ()
Gruppe F: Sebastian Staab (), Liz Ford (), Tim Parisian (), Earl Herring () 
Gruppe G: Ed Deska (), Mark Ritter (), Michael Yednak (), Bob Cozzolino ()
Gruppe H: Alan Rolon (), Calvin Coker (), Muhammad Hakim (), Steve Lillis ()

Doppel-K. o. Phase 

Die Doppel-K. o. Phase fand am 28. August statt.

Die folgenden 16 Spieler haben in der Doppel-K. o.-System-Phase zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 17. bis 32. bedeutet.

 Bob Maidhof (), Radosław Babica (), Charlie Williams (), Vincent Facquet () 
 Danny Barouty (), Bobby Hunter (), Mike Davis (), Raj Hundal ()
 Johnny Archer (), Steve Lipsky (), Mike Sigel (), Bernie Pettipiece ()
 David Daya (), Konstantin Stepanov (), Allen Hopkins (), Tony Robles ()

Finalrunde

Preisgelder

Weblinks 
 Homepage von Dragon Promotions

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in New Jersey
Sport (New Brunswick, New Jersey)
Billardturnier in den Vereinigten Staaten